Amanus ist:

 in der antiken Geographie ein Gebirge im Osten Kilikiens, siehe Amanos Dağları
 Amanus (Maler), ein römischer Maler